Australie 
 , une localité du comté d'Etheridge, dans le Queensland.
 , une localité de la ville de Gold Coast, dans le Queensland.
 , une banlieue d'Adélaïde.

 États-Unis
 Gilberton, un borough du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie.

Autre 
 The Gilberton Company, Inc, une société d'édition américaine.